Favaro ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Favaro (1847–1922), italienischer Ingenieurwissenschaftler
 Federico Favaro (* 1991), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Roberto Favaro (* 1965), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Simone Favaro (* 1988), italienischer Rugby-Union-Spieler